Az Allsvenskan 1933-34-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, tizedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Helsingborgs IF lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag